Гаркхо́й (Горкхо́й, Гарако́й) — один из больших ингушских родов(тейпов). Включает в себя около 35 и более ингушских фамилий (ингуш. ‘’тайпан цIи’’). Гаркхой происходит из древнего поселения Горной Ингушетии: Гаркх.

Фамилии 
Тейп Гаркхой включает в себя следующие ингушские фамилии:

 Гаракоевы,Горокоевы — прож. в с. Долаково,  Галашки, Н.-Корт, г Малгобек, с Барсуки.
 Амирхановы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань. с. Яндаре.
 Шибиловы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань. с. Долаково.
 Чожоевы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань.
 Аспиевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Али-юрт, с. Экажево, с. Альтиево.
 Белакиевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Долаково. с. Барсуки.
 Бажиевы — птр. от Белакиевы, прож. в с. Долаково.
 Батыровы — птр. от Горокоевых, прож. в ауле Гаракх ущелье Армхи. г. Назрань.
 Даурбековы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Барсуки.
 Татриевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Али-юрт, с. Сурхахи.
 Чаджаевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Долаково.
 Цороевы — птр. от Даурбековых, прож. в с. Барсуки.
 Джамбулатовы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань.
 Каражевы, Эстамировы, Джанаевы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань.
 Касиевы, Джандаровы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Долаково. с. Кантышево.
 Джаниевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Шолхи.
 .Ильясовы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Н.-Корт, г. Назрань.
 Келиговы — птр. от Ильясовых, прож. в с. Вознесновская. с Сагопши.
 Матиевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Сурхахи, с. Каским.
 Хутиевы — птр. от Горокоевых, прож. в г. Назрань.
 Чаплоевы — птр. от Горокоевых, прож. в с. Кантышево.
 Газгиреевы,Хазботовы — с. Базоркино ,с Новый-Редант.
 Алиевы
Точиевы

Известные Гаркхой 

 Сейт-Даут Гаракоев
 Келигов Мусса Баматович, политик
 Гаракоев Александр Курейшевич, офицер ФСБ
Татриев Магомед Бексултанович 
  Татриев Хасан Курейшевич 
  Гаракоев Курейш Падиевич 
  Гаракоев Башир Хасанович 
  Даурбеков Гази-Магомед Албастович 
Хуни Гаракоев – абрек
9.Гаракоев Висит Губашкович ,мулла

Галерея 
Горак (Гаркх) — три 22-х метровые боевые башни в пять этажей с плоской крышей и зубчатым завершением и две полубоевые в три этажа с плоской крышей (8,2 и 8,5 метра высоты) — (руины,1944 г.)

Ингушские тайпы